Табло́ ( — доска для объявлений, картина) — средство отображения информации, предназначенное для представления знаковой и графической информации.

Эти устройства могут быть разнообразными:
 Блинкерное табло — электромеханический бистабильный матричный знаковый индикатор.
 Перекидное табло — электромеханическая система для отображения текстов, использующая перекидные таблички.
 Сегментное механическое табло — вариант электромеханического табло, при котором отображаемый символ делится на отдельные сегменты, реализованные в виде пластинок с двумя состояниями.
 Электронное табло — устройство отображения информации, изображение на котором формируется электронным способом. К электронным табло относятся устройства коллективного пользования, например, светодиодные экраны, табло «бегущая строка», электронные настенные часы и т. д.
 Табло переменной информации — электронный дорожный знак, используемый на автодорогах для донесения до водителей актуальной информации.

См. также 
 Видеостена

Примечания 

Устройства отображения информации